

Codici 
 zpp – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di El Alto

Chimica 
 ZPP – zinco protoporfirina

Altro 
 ZPP – classe di complessità comprendente i problemi risolubili da algoritmi randomizzati.